Deathtrap est une pièce de théâtre d'Ira Levin nominé pour le Tony Award de la meilleure pièce en 1978.
 Deathtrap, titre original de Piège mortel, est un film réalisé par Sidney Lumet en 1982.
Deathtrap (jeu vidéo), est un jeu vidéo développé et édité par NeocoreGames en 2015.